Blangy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Blangy-le-Château im Département Calvados
 Blangy-sous-Poix im Département Somme
 Blangy-sur-Bresle im Département Seine-Maritime
 Blangy-sur-Ternoise im Département Pas-de-Calais
 Blangy-Tronville im Département Somme